Die Druga Slovenska Nogometna Liga 2019/20 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 27. Juli 2019 und wurde wegen der COVID-19-Pandemie in Slowenien am 8. März 2020 zunächst unterbrochen und später für beendet erklärt.

Modus 
Geplant war, dass die 16 Mannschaften an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander sollten. Wegen der Pandemie wurde die Saison nach 20 Spieltagen abgebrochen und als Endstand gewertet. Der Tabellenerste stieg direkt auf, der Zweitplatzierte konnte über die Play-offs in die ersten Liga aufsteigen. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-offs 
Der Zweite spielte gegen den Neunten der ersten Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2020/21. Die Spiele fanden am 26. und 30. Juli 2020 statt.

|}
ND Gorica stieg auf, NK Triglav Kranj stieg ab.

Weblinks 
 Slovenia 2. SNL 2019/20 rsssf.com
 Statistik nzs.si

Einzelnachweise 

2019/20
Fußballsaison 2019/20